Miejscowości w USA:
 Lenox – miejscowość w stanie Georgia, w hrabstwie Cook
 Lenox – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Taylor
 Lenox – miejscowość w stanie Massachusetts, w hrabstwie Berkshire
 Lenox – jednostka osadnicza w stanie Massachusetts, w hrabstwie Berkshire
 Lenox – miejscowość w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Madison
Gminy w USA:
 Lenox (ang. Lenox Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Warren
 Lenox (ang. Lenox Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Iowa
 Lenox (ang. Lenox Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Berkshire
 Lenox (ang. Lenox Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Macomb
 Lenox (ang. Lenox Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Madison
 Lenox (ang. Lenox Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Ashtabula
 Lenox (ang. Lenox Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Susquehanna